Colmant est un nom de famille flamand, aphérèse du prénom Nicolas.

Variantes
 , Colmans, Colmann
 Colmant, Colment
 Koolman, Koolmann, Coolman, Cooleman, , Colemans, Colleman, Collemans
 Coeleman, Koelman, Koelmans, Koulmans
 Kuylmans
 Keulemans,

Bruno Colmant  (né en 1961), universitaire et homme d'affaires belge
 Ivan Colmant (1892 - 1976), médecin et résistant belge
 Joseph Colmant (1903 - 1944), médecin et résistant belge
 Jean-Louis Colmant (1926 - 2001), réalisateur belge

Marie Colmant (née en 1955), journaliste

Articles connexes 
 Jeanne Calment, morte à l'âge de 122 ans 

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand